A sigla CQC pode referir-se a:
 Close-quarters combat — tipo de ação militar
 Programa de televisão criado na Argentina em 1995 e com versões em vários países como:
Custe o Que Custar, versão brasileira produzida pela Rede Bandeirantes;
Caia Quem Caia, versão portuguesa produzida pela TVI de 2008 a 2009;
Caiga quien caiga, versão argentina produzida pela Telefe;
Le Iene, versão italiana produzida pela Itália 1;
Caiga Quien Caiga, versão chilena produzida pela Mega TV;
Caiga Quien Caiga, versão espanhola já extinta.

Desambiguações de siglas